La Serie A 1931–1932 fue la 32.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 3.ª bajo el formato de grupo único. Juventus ganó su cuarto scudetto.

Clasificación

Desempate por el descenso 

Brescia descendió a la Serie B.

Resultados

Goleadores

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1932
Fútbol en 1931
Fútbol en 1932